Een verkeersweg:
N321 (België)
N321 (Frankrijk)
N321 (Nederland), zie Provinciale weg 321